Jin Boyang (; ur. 3 października 1997 w Harbinie) – chiński łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2018, 2022), dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata (2016, 2017), mistrz czterech kontynentów (2018) oraz 5-krotny mistrz Chin (2014–2017, 2019).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Chińscy łyżwiarze figurowi
Chińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Harbinie
Urodzeni w 1997